Salvenberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Salvenberg (Gemeinden Brixen, Hopfgarten, Westendorf), Ortslage von Hopfgarten im Brixental, Westendorf und Brixen im Thale, alle Bezirk Kitzbühel, Tirol 
 Salvenberg (Gemeinde Söll), Ortslage von Söll, Bezirk Kufstein, Tirol 

 Salvenberg (Kitzbüheler Alpen), 1238, Vorberg der Hohen Salve bei Söll, Tirol